XXXII чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (класс «А») проходил с декабря 1969 по апрель 1970 года.

В соревнованиях I группы приняли участие команды из 6 союзных республик:
РСФСР (ЦСКА, «Автомобилист» Ленинград, «Динамо» Иркутск, СКА Ростов-на-Дону); УССР («Буревестник» Одесса, «Буревестник» Харьков, «Локомотив» Киев, «Звезда» Ворошиловград); ЛатССР («Радиотехник» Рига); АзССР (АзИНХ Баку), КазССР («Буревестник» Алма-Ата), ЭССР («Калев» Таллин).

Команды провели трёхкруговой турнир по туровой системе.

Борьбу за первенство на протяжении всего турнира вели две команды - действующий чемпион «Буревестник» из Алма-Аты и московский ЦСКА. Выиграв все три личные встречи, чемпионами спустя четыре года стали волейболисты армейского клуба. СКА Ростов-на-Дону впервые в своей истории выиграл бронзовые медали.

I группа

II группа 
1. «Буревестник» Москва
2. «Динамо» Москва
3. «Буревестник» Минск
4. «Локомотив» Москва
5. «Автомобилист» Днепропетровск
6. «Спартак» Грозный
7. ДСК Фрунзе
8. «Динамо» Ленинград
9. «Политехник» Тула
10. «Буревестник» Тбилиси
11. «Сакалас» Каунас
12. «Динамо» Ташкент
13. «Молдова» Кишинёв
14. «Динамо» Ереван
15. «Захмет» Ашхабад
16. «Таджикистан» Душанбе.
Место аутсайдера I группы, иркутского «Динамо», займёт победитель II группы - «Буревестник» Москва.

Призёры 
 ЦСКА (Москва): Валерий Астанин, Виктор Борщ, Ю. Валентович, Ю. Васильев, Вячеслав Домани, Владимир Ковалёв, А. Кулишенко, А. Назаров, И. Нисаев, Владимир Путятов, Эдуард Сибиряков, Юрий Старунский. Тренер — Юрий Чесноков.

 «Буревестник» (Алма-Ата): Олег Антропов, Т.Ахметжанов, Геннадий Гончаров, Александр Кармановский, Валерий Кравченко, Александр Портной, Николай Рагозин, Жанбек Саурамбаев, С.Усеинов, Владимир Устименко, Виталий Шапран, Вячеслав Шапран. Тренер — Зангар Джаркешев.

 СКА (Ростов-на-Дону): О.Горелов, В.Зайцев, Олег Запорожец, В.Кононенко, А.Лопатин, А.Махнанов, Юрий Миргородский, В.Панков, Юрий Преподобный, Юрий Соколов, Ф.Хакимов, Ефим Чулак. Тренер — Виталий Зенович.

Список 24 лучших волейболистов СССР 
Олег Антропов («Буревестник» Алма-Ата); 
Валерий Астанин (ЦСКА Москва); 
Виктор Борщ (ЦСКА Москва); 
Юрий Венгеровский («Буревестник» Xарьков);
Александр Визжачев («Автомобилист» Ленинград); 
Геннадий Гончаров («Буревестник» Алма-Ата); 
Вячеслав Домани (ЦСКА Москва); 
Олег Запорожец (СКА Ростов-на-Дону); 
Владимир Иванов («Локомотив» Киев);
Валерий Кравченко («Буревестник» Алма-Ата);
Евгений Лапинский («Буревестник» Одесса); 
С. Маценко («Звезда» Ворошиловград);
Ю. Миргородский (СКА Ростов-на-Дону); 
Виктор Михальчук («Буревестник» Одесса);
В. Нарубин («Буревестник» Москва); 
Владимир Паткин («Динамо» Иркутск); 
Юрий Поярков («Буревестник» Xарьков); 
Владимир Путятов (ЦСКА Москва); 
Пээт Райг («Калев» Таллин); 
П. Романов («Динамо» Москва);
Эдуард Сибиряков (ЦСКА Москва);
Юрий Старунский (ЦСКА Москва);
Борис Терещук («Локомотив» Киев);
Ефим Чулак (СКА Ростов-на-Дону).

Литература 
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1969 год в волейболе
1970 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1970 году